Зимние паралимпийские игры 1980 () прошли в Гейло, Норвегия.

Итоговый медальный зачёт

Участники

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 1980
 Летние Паралимпийские игры
 Зимние Паралимпийские игры
 Дефлимпийские игры

Ссылки 
 Игры на сайте Международного Паралимпийского комитета

Зимние Паралимпийские игры
Зимние Паралимпийские игры 1980
1980 год в спорте